Adrián López peut désigner :
 Adrián López Álvarez (né en 1988), footballeur espagnol évoluant au poste d'attaquant ;
 Adrián López Rodríguez dit Piscu (né en 1987), footballeur espagnol évoluant au poste de défenseur.